

Geografia

Estados Unidos 
Belmont (Califórnia)
Belmont (Carolina do Norte)
Belmont (Massachusetts)
Belmont (Mississippi)
Belmont (Ohio)
Belmont (Pensilvânia)
Belmont (Virgínia Ocidental)
Belmont (Wisconsin)
Condado de Belmont
Belmont (Nevada)

França 
Belmont (Baixo Reno)
Belmont (Doubs)
Belmont (Gers)
Belmont (Haute-Marne)
Belmont (Haute-Saône)
Belmont (Isère)
Belmont (Jura)

Portugal
Belmonte (Portugal)

Ver também 
Bellmont
Transmissor de Belmont

Desambiguações de topônimos